Kotík oder Kotik ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kotík (1916–2002), tschechischer Maler (Sohn von Pravoslav Kotík)
 Jan Jakub Kotík (1976–2007), Musiker (Sohn von Petr Kotík)
 Kirill Andrejewitsch Kotik (* 1998), russischer Skispringer
 Martin Kotík (* 1943), tschechischer Architekt (Sohn von Jan Kotík)
 Pravoslav Kotík (1889–1970), tschechischer Maler
 Petr Kotík (* 1942), tschechischer Komponist (Sohn von Jan Kotík)